Municipio San Nicolás ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio San Nicolás (Oaxaca)
 Municipio San Nicolás (Tamaulipas)